Elektrolity symetryczne to elektrolity binarne, które dysocjują na taką samą liczbę jonów ujemnych i dodatnich o równej wartościowości, np. wodny roztwór KCl.

Przypisy 

Elektrochemia